Frede ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Frede (* 1982), deutscher Künstler
 Dorothea Frede (* 1941), deutsche Philosophin
 Emma Frede (1916–2005), für ihre ehrenamtliche Arbeit mehrfach geehrte Dame
 Felix Frede, deutscher Snookerspieler
 Günter Frede (1901–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Gustav Frede (1864–1955), deutscher Pädagoge und Politiker (DVP), MdL Braunschweig
 Hans-Georg Frede (* 1947), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hans-Rainer Frede (1932–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Frede (1883–1965), deutscher Architekt
 Hermann Josef Frede (1922–1998), deutscher römisch-katholischer Theologe und langjähriger Leiter des Vetus Latina-Instituts der Erzabtei Beuron
 Michael Frede (1940–2007), deutscher Philosophiehistoriker
 Richard Frede (1943–2004), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wilhelm Frede (1875–1942), deutscher Diplomat, Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Vrede